NSÍ Runavík F.C. er en færøsk fodboldklub fra Runavík. Klubben blev grundlagt 24. marts 1957 og spiller i den bedste færøske række Effodeildin. I 2007 vandt klubben for første gang det færøske mesterskab.

Titler 

 Færøske mesterskab (1):
 2007
 Færøske Pokalmesterskab (3):
 1986, 2002, 2017
 Færøske Super Cup (1):
 2007

Aktuel trup 
''Pr. 2. maj 2022

Europæisk deltagelse 

Noter
 1R: Første runde
 KR: Kvalifikationsrunde
 1K: Første kvalifikationsrunde

Trænere 

  Abraham Løkin (1984)
  Asbjørn Mikkelsen (1984)
  Abraham Løkin (1986)
  Poli Justinussen (1987)
  Kim Truesen (1988)
  Bobby Bolton (Jan 1991–Maj 92)
  Trygvi Mortensen (Maj 1992–Dec 92)
  Petur Simonsen (Jan 1994–Dec 94)
  Ian Salter (Jan 1995–Juli 95)
  Meinhard Dalbúð &  Jógvan Nordbúð (Aug 1995–Dec 95)
  Petur Mohr (Jan 1997–Dec 98)
  Milan Cimburovic (Jan 1999–April 99)
  Trygvi Mortensen (Maj 1999–Dec 00)
  Petur Mohr (Jan 2001–Dec 01)

  Jógvan Martin Olsen (Jan 2002–Dec 04)
  Trygvi Mortensen (Jan 2005–Aug 06)
  Arnfinn Langgaard &  Bogi Lervig (Sept 2006–Dec 06)
  Jóhan Nielsen (1. jan 2007 – 31. dec 2008)
  Pauli Poulsen (1. jan 2009 – 31. dec 2011)
  Kári Reynheim (1. jan 2012 – 31. dec 2012)
  Abraham Løkin (1. jan 2013 – 30. juni 2013)
  Heðin Askham (1. juli 2013 – 31. dec 2013)
  Trygvi Mortensen (1. jan 2014 – 31. dec 2015)
  Anders Gerber (1. jan 2016– 6. oktober 2017)
  Sámal Erik Hentze (1. marts 2018)
  Guðjón Þórðarson (3. november 2018 – 29. november 2019)
  Glenn Ståhl (29. oktober 2019 – 29. september 2020)
  Allan K. Jepsen (24. oktober 2020 – 28. Juli 2021)
  Todi Jónsson (14. Januar 2022 -

Fodboldklubber i Færøerne
Etableret i 1957